Эльснер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Эльснер, Альфред (1879—1962) — немецкий политик, отец Фреда Эльснера.
 Эльснер, Анатолий Оттович (1856—после 1916) — русский прозаик и публицист, внук Ф. Б. Эльснера.
 Эльснер, Бартоломеус (1596—1662) — немецкий теолог, лингвист и востоковед.
 Эльснер, Владимир Юрьевич (1886—1964) — русский советский поэт.
 Эльснер, Густав (1879—1956) — немецкий и турецкий архитектор.
 Эльснер, Евгений Феликсович (1867—1930) — русский генерал-лейтенант, участник Белого движения, один из основателей Добровольческой армии.
 Эльснер, Иоганн-Готлиб (1784—1869) — агроном и овцевод, автор ряда научных трудов по сельскому хозяйству.
 Эльснер, Марлис (более известна под фамилией Гёр; род. 1958) — восточногерманская легкоатлетка, спринтер.
 Эльснер, Оскар (1845—†) — немецкий писатель, известен под псевдонимом Эрнст Леонард ().
 Эльснер, Фёдор Богданович (1770—1832) — барон, военный инженер.
 Эльснер, Фред (1903—1977) — немецкий политик-коммунист, сын Альфреда Эльснера
 Эльснер, Юзеф (1769—1854) — польский композитор, педагог.
 Эльснер, Ян-Богумил (1717—1782) — последний старшина чешских братьев.

Примечания